Биньоне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биньоне, Рейнальдо (1928—2018) — аргентинский военный и государственный деятель, генерал.
 Биньоне, Этторе (1879—1953) — итальянский филолог-классик.